Морской аквариум Майами (англ. Miami Seaquarium) — океанариум, расположенный на острове Вирджиния-Кей, в акватории залива Бискейн, округ Майами-Дейд, Флорида, США, близ района Даунтаун, Майами.

Океанариум был открыт в 1955 году, это один из двух аквариумов живой морской природы в Южной Флориде. В 1955 году, на момент открытия — крупнейший океанариум в мире. Среди его обитателей — различные виды рыб, в том числе акул, морские черепахи, птицы, пресмыкающиеся, морские ракообразные, ламантины, спруты и медузы. В океанариуме разработаны различные научно-познавательные программы и экскурсии, места отдыха для туристов и групп школьников. Открыты для погружения водные участки, населённые тропическими рыбами, обитателями коралловых рифов. Ежегодно Аквариум Майами посещают до 500 тысяч гостей. Представлены различные шоу и аттракционы с участием дельфинов и косаток. В настоящее время в Аквариуме перед зрителями выступает косатка Лолита, живущая здесь с 1970 года, старейшая в мире из дрессированных касаток.

В океанариуме заняты 225 сотрудников.

В период с 1963 и по 1967 год в Аквариуме Майами было снято 88 серий американского телефильма «Флиппер».

Адрес Аквариума Майами: 4400 Rickenbacker Causeway, Miami, FL 33149. Телефон: 305-365-2501

Галерея 

Майами
Майами
Достопримечательности Флориды